Jiří Novák (ur. 1945) – czechosłowacki piłkarz
 Jiří Novák (ur. 1950) – czechosłowacki hokeista
 Jiří Novák (ur. 1950) – czeski polityk, minister sprawiedliwości
 Jiří Novák (ur. 1969) – czeski piłkarz
 Jiří Novák (ur. 1974) – czeski siatkarz
 Jiří Novák (ur. 1975) – czeski tenisista